Дисциплината 200 м гръб при жените от Летните олимпийски игри 2012 се проведе на 2 и 3 август в Олимпийския център за водни спортове.

Резултати

Серии

Полуфинали

Полуфинал 1

Полуфинал 2

Финал

Източници 

200 м гръб (жени)